Karmøy peut désigner :

Communes 
Karmøy, une commune de .

Îles 
Karmøy, une île de  sur laquelle se situe une partie de la commune de Karmøy.
Karmøy, une île située en